Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин  1984 год  проведён  с 10  по 19 апреля в городе Росмален (провинция Северный Брабант). 

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (12 турнир).

Лён Оттен впервые стала чемпионкой. Прошлогодняя чемпионка Лени Тонен - вторая. Третья - Карен Ван Лит.

Результаты  
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

апрель 1984 года
1984 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1984 году
женщины 1984
Спорт в Хертогенбосе